Woodlawn Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Woodlawn Farm (Illinois), ID-Nr. 07000146
 Woodlawn Farm (New York), ID-Nr. 08000277
 Woodlawn Farm (Ohio), ID-Nr. 86000237